Camargoia Moure, 1989 — род безжальных пчёл, из трибы Meliponini семейства Apidae. Не используют жало при защите. Хотя жало у них сохранилось, но в сильно редуцированном виде.

Распространение 
Неотропика: Бразилия, Французская Гвиана.

Классификация 
Известно 3 вида.

Примечания

Литература 
 Moure, J. S. (1961). A Preliminary Supra-specific Classification of the Old World meliponine bees (Hym., Apoidea). Stud. Entomol. (Rio de Janeiro) 4 (1-4): 181-242.
 Schwarz, H. F. (1948). Stingless bees (Meliponidae) of the Western Hemisphere. Bull. Am. Mus. Nat. Hist. 90: xvii+546.
 Wille, A. (1979). Phylogeny and relationships among the genera and subgenera of the stingless bees (Meliponinae) of the world. Revista de Biologia Tropical 27 (2): 241-277.

Ссылки 
 www.biolib.cz
 Catalogue of Bees (Hymenoptera, Apoidea) in the Neotropical Region

Пчёлы настоящие
Роды пчёл
Насекомые Южной Америки